Javier steht für:

 Javier (Leyte), Stadtgemeinde in der Provinz Leyte, Philippinen
 Javier (Navarra), Stadt der Region Navarra, Spanien
 Javier (Vorname), spanischer männlicher Vorname

Javier ist der Familienname folgender Personen:

 Beethoven Javier (1947–2017), uruguayischer Fußballspieler und -trainer
 Francisco de Javier (1506–1552), spanischer Missionar, siehe Franz Xaver
 Juan Javier Estrada (* 1981), spanischer Radrennfahrer
 Nelson Javier (* 1985), dominikanischer Badmintonspieler

Siehe auch:

 San Javier
 Castillo de Javier, Burg in Navarra, Spanien